Fiecht ist der Name von:
 Fiecht (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Fiecht (Gemeinde Mieming), Dorf in der Ortschaft Untermieming, Gemeinde Mieming, Tirol
 Fiecht (Gemeinde Vomp), Ortsteil der Marktgemeinde Vomp, Bezirk Schwaz, Tirol
 Stift Fiecht, Talkloster der Abtei St. Georgenberg-Fiecht bei Fiecht, Gemeinde Vomp, in Tirol, Österreich

Siehe auch:
 Viecht
 Ficht